Мартин Аннен (; 12 февраля 1974, Цуг, Швейцария) — швейцарский бобслеист, выступавший за сборную Швейцарии с 1996 по 2006 год. Принимал участие в двух зимних Олимпийских играх и в общей сложности выиграл три бронзовые медали (Солт-Лейк-Сити 2002: двойки; Турин 2006: двойки, четвёрки).

Мартин Аннен имеет в послужном списке также две бронзовые награды чемпионатов мира, полученные в 2001 году в Санкт-Морице и в 2005 году в Калгари. Шесть раз получал Кубок мира: дважды в комбинации (сезоны 2001—2002, 2004—2005), трижды в двойках (сезоны 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005) и один раз в четвёрке (сезон 2001—2002). Закончил спортивную карьеру сразу по окончании Олимпийских игр в Турине.

Ссылки 
 
 Олимпийские медалисты по бобслею в мужской двойке 
 Олимпийские медалисты по бобслею в мужской четвёрке 
 Медалисты Чемпионата мира по бобслею в мужской двойке 
 Профиль на сайте Sportresult.com 
 Список обладателей Кубка мира по бобслею в комбинации 
 Список обладателей Кубка мира по бобслею в мужской четвёрке 
 Список обладателей Кубка мира по бобслею в мужской двойке 

Бобслеисты Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года